Mörchen ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Mörchen (* 1945), deutscher Literaturwissenschaftler und Publizist 
 Hermann Mörchen (1906–1990), deutscher Philosoph, Religions- und Literaturwissenschaftler
 Raoul Mörchen (* 1967), deutscher Musikkritiker, Hörfunkjournalist